Lonnie Loach, kanadski hokejist, * 14. april 1968, New Liskeard, Ontario, Kanada.

Loach je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral dve sezoni za klube Ottawa Senators, Los Angeles Kings in Mighty Ducks of Anaheim. V sezoni 1998/1999 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana. Za kanadsko reprezentanco je igral na Mednarodnem turnirju 1989/1990.

Pregled kariere

|-
| Guelph Platers
| OHL
| 85/86
|
| 65
| 41
| 42
| 83
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Guelph Platers
| OHL
| 86/87
|
| 56
| 31
| 24
| 55
|
| 42
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Guelph Platers
| OHL
| 87/88
|
| 66
| 43
| 49
| 92
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saginaw Hawks
| IHL
| 88/89
|
| 32
| 7
| 6
| 13
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flint Spirits
| IHL
| 88/89
|
| 42
| 22
| 26
| 48
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 89/90
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 89/90
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 89/90
|
| 54
| 15
| 33
| 48
|
| 40
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 15
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 90/91
|
| 81
| 55
| 76
| 131
|
| 45
|
| 19
| 5
| 11
| 16
|
| 13
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 91/92
|
| 67
| 37
| 49
| 86
|
| 69
|
| 19
| 13
| 4
| 17
|
| 10
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 92/93
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 92/93
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 92/93
|
| 50
| 10
| 13
| 23
|
| 27
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 93/94
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 93/94
|
| 74
| 42
| 49
| 91
|
| 65
|
| 9
| 4
| 10
| 14
|
| 6
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 94/95
|
| 13
| 3
| 10
| 13
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 94/95
|
| 64
| 32
| 43
| 75
|
| 45
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 95/96
|
| 79
| 35
| 51
| 86
|
| 75
|
| 11
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|-
| San Antonio Dragons
| IHL
| 96/97
|
| 70
| 24
| 37
| 61
|
| 45
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|-
| Zürich SC Lions
| Nationalliga A
| 97/98
|
| 15
| 2
| 5
| 7
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Antonio Dragons
| IHL
| 97/98
|
| 52
| 7
| 29
| 36
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
| 10
| 4
| 10
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 98/99
|
| 30
| 12
| 9
| 21
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 98/99
|
| 22
| 9
| 5
| 14
|
| 6
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Missouri River Otters
| UHL
| 99/00
|
| 58
| 29
| 56
| 85
| -8
| 20
|
| 3
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Missouri River Otters
| UHL
| 00/01
|
| 56
| 27
| 38
| 65
| -11
| 29
|
| 4
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|-
| Missouri River Otters
| UHL
| 01/02
|
| 56
| 35
| 49
| 84
|
| 26
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 02/03
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Missouri River Otters
| UHL
| 02/03
|
| 69
| 29
| 48
| 77
|
| 48
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1207
| bgcolor="#7FFF00" |556
| bgcolor="#7FFF00" |763
| bgcolor="#7FFF00" |1319
| bgcolor="#7FFF00" |-20
| bgcolor="#7FFF00" |864
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |108
| bgcolor="#7FFF00" |41
| bgcolor="#7FFF00" |51
| bgcolor="#7FFF00" |92
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |72
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti Guelph Platers
Hokejisti Saginaw Hawks
Hokejisti Flint Spirits
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti San Diego Gulls
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti San Antonio Dragons
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti Missouri River Otters
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Manchester Monarchs